La Prva savezna liga FNRJ 1961-1962, conosciuta semplicemente come Prva liga 1961-1962, fu la 33ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 16ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo quarto titolo, secondo consecutivo. 

Per l'edizione successiva era previsto l'allargamento da 12 a 14 squadre, quindi le ultime due classificate non sarebbero retrocesse direttamente bensì avrebbero disputato gli spareggi contro le seconde dei due gironi di Druga liga.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1962-1963
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata in Coppa delle Coppe 1962-1963
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1962-1963
  Partecipano alle qualificazioni
      Retrocesse in Druga Liga 1962-1963

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1962 : , , Dinamo e .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1962-1963 : O.F.K., ,  e Velež.

Classifica marcatori

Qualificazioni 
 Borac e  (le ultime due in classifica) vanno agli spareggi rispettivamente contro  e  (seconde classificate rispettivamente nei gironi Ovest ed Est nella Druga liga). I vincitori delle due sfide saranno ammessi alla Prva Liga 1962-1963.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.05.1962|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.05.1962

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.05.1962|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.06.1962

  e  promossi in Prva Liga 1962-1963.
  e  retrocedono in Druga Liga 1962-1963.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Stjepan Bobek)
Giocatori (presenze/reti)Velibor Vasović (22/2)Milutin Šoškić (22/0) (portiere)Milan Galić (21/7)Fahrudin Jusufi (21/0)Vladica Kovačević (19/15)Milan Vukelić (17/6)Joakim Vislavski (17/3)Velimir Sombolac (17/0)Lazar Radović (16/2)Branislav Mihajlović (16/0)Zvezdan Čebinac (14/3)Milorad Milutinović (12/0)Radivoj Ognjanović (9/1)Dragoslav Jovanović (8/0)Ljubomir Mihajlović (6/0)Dragomir Slišković (4/1)Ivan Rajić (3/1)Miodrag Petrović (3/0)Vladimir Petrović (3/0)Bruno Belin (2/0)Mustafa Hasanagić (1/0)Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1961-1962
Kup Maršala Tita 1961-1962

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1959-1962 su historical-lineups
  Stagione 1961-1962 su HRnogomet
  Stagione 1961-1962 su sportsport.ba
  Le stagioni 1955-1962 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
1962
Campionato jugoslavo di calcio